Uthai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ayutthaya, Thailanda, cu o populație de 39.943 de locuitori și o suprafață de 186,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricts tambon, care sunt subdivizate în 107 sate muban.

Amphoe în provincia Phra Nakhon Si Ayutthaya